Leggenda nera dell'Inquisizione
 Leggenda nera spagnola
 La leggenda nera del Papa di Hitler